Wiese und Kaiserswaldau ist ein ursprünglich schlesisches Uradelsgeschlecht.

Geschichte 
Das Geschlecht wurde mit Detrik dominus de Pratis und mit Andreas filius domini Detrik 1233 zuerst urkundlich genannt und beginnt mit diesen auch seine Stammreihe.

Carl Siegmund von Wiese wurde 1718 in den böhmischen Freiherrnstand gehoben. Die freiherrliche Linie ist erloschen.

Der reußische Staatsmann Georg Walter Vincent Wiese (1769–1824), Sohn des Rostocker Juraprofessors Walter Vincent Wiese (1735–1809) und damit Angehöriger einer bürgerlichen Kaufmannsfamilie, wurde 1806 unter Beigabe des Wappens derer von Wiese in den Reichsadelstand erhoben. Diese Familie erlosch mit ihm selbst, eine gemeinsame Abstammung ist nicht erwiesen.

Wappen 
In Blau ein von Rot und Silber in zwei Reihen zwölf Mal geschachter Schrägrechtsbalken. Auf dem Helm mit blau-roten Decken drei (rot, silber, blau) Straußenfedern.

Ein im 15. Jahrhundert von Glogau mit dem Deutschen Orden in die Herrschaft Blaustein nach Preußen gelangter und dort bis zu seinem Absterben über ca. 150 Jahre begüterter Zweig, führte den Schrägbalken durch senkrechte Teilung mit den Farben Blau, Gold in Blau geschacht.

Persönlichkeiten 
 Benno von Wiese (1903–1987), deutscher Germanist
 Emil August von Wiese und Kaiserswaldau (1807–1881), deutscher Jurist und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Landtag
 Friedrich Wilhelm von Wiese und Kaiserswaldau (1852–1936), preußischer Generalmajor
 Irina von Wiese (* 1967), deutsch-britische Juristin und Politikerin der Liberal Democrats
 Leopold von Wiese (1876–1969), deutscher Soziologe und Volkswirt.
 Ursula von Wiese (1905–2002), Schweizer Schauspielerin, Verlagslektorin, Übersetzerin und Schriftstellerin
 Walter von Wiese und Kaiserswaldau (1879–1945), deutscher Offizier, Afrikaforscher und SS-Mitglied

Literatur 
 Walter von Boetticher: Der Adel des Görlitzer Weichbildes um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts. In: Neues Lausitzisches Magazin. Band 104, Görlitz 1928 (Digitalisat)
 Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band XVI, Band 137 der Gesamtreihe, Limburg (Lahn) 2005, S. 188
 Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser : zugleich Adelsmatrikel der deutschen Adelsgenossenschaft. Teil A, Gotha 1910, S. 810–817 (Stammreihe und ältere Genealogie); Fortsetzungen bis 1939
 Leopold von Ledebur: Adelslexicon der Preußischen Monarchie. Band 3, Berlin 1858, S. 113
 George Adalbert von Mülverstedt: Abgestorbener Preußischer Adel, Provinz Preußen. Nürnberg 1874, S. 108, Tfl. 77
 Johannes Sinapius: Schlesische Curiositäten, Band 1, Leipzig 1710, S. 1029–1031
 Ewald Wemicke: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Adelsfamilien in den ehemals vereinigten Kreisen Bunzlau und Löwenberg. In: Vierteljahrsschrift für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften 14 (1886), S. 557–558, und 16 (1888), S. 366–367.

Weblinks 
 Wiese und Kaiserswaldau auf adelslexikon.com

Einzelnachweise 

Schlesisches Adelsgeschlecht
Ersterwähnung 1233